

Sigle 
 Name server
 Narodna Stranka  – Partito Popolare, partito politico montenegrino
 Nasjonal Samling – partito politico norvegese
 Nederlandse Spoorwegen – ferrovie olandesi
 Noi Sammarinesi – partito politico sammarinese

Codici 
 NS – codice FIPS 10-4 del Suriname
 NS – vecchio codice ISO 3166-2:AU del Nuovo Galles del Sud (ora NSW)
 NS – codice ISO 3166-2:CA della Nuova Scozia (Canada)
 NS – codice ISO 3166-2:MD di Nisporeni (Moldavia)
 NS – codice ISO 3166-2:MW di Nsanje (Malawi)
 NS – codice ISO 3166-2:NI di Nueva Segovia (Nicaragua)

Altro 
 ns – simbolo del nanosecondo
 nS – simbolo del nanosiemens
 Ns – abbreviazione di nembostrato
 NS – targa automobilistica di Novi Sad (Serbia)